Armando Schiavo é um compositor e produtor cultural de música popular brasileira.

Discografia 
 A estrada colorida (c/ Roberto Menescal e Eduardo Athayde)
 A viagem encantada (c/ Eduardo Athayde)
 Correndo atrás do bonde (c/ Paulo Midosi)
 Eterna aventura (c/ Paulo Midosi)
 Mão de gato (c/ Paulo Midosi e Haroldo Cazes)
 Medo (c/ Paulo Midosi) 

O Lobo na Estepe (c/Drumond)

Sou o Amor Faço a Vida (c/Paulo Midosi)

Ressurreição (c/Nonato Buzar)

Mão de Gato (c/ Paulo Midosi/Haroldo Cazes)

Paroara (c/Haroldo Cazes)

Quem Dera (c/Haroldo Cazes)

Repentes (c/Tito Madi)

Vou Seguindo (c/Tito Madi)

Meu Lugar (c/Roberto Menescal)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro